Venceslao III indica
 Venceslao III di Boemia
 Venceslao III Adamo di Teschen
 Venceslao III di Oława